Hongo de maguey puede hacer referencia a dos hongos comestibles del mismo género:
 Pleurotus opuntiae, hongo de maguey común
 Pleurotus cornucopiae, también llamado cornucopia blanca